Vedum steht für:
 Vedum (Ort), Ort in der schwedischen Gemeinde Vara

Vedum ist der Familienname folgender Personen:
 Trygve Slagsvold Vedum (* 1978), norwegischer Politiker (Senterpartiet)